Die FA Women′s Super League 2021/22 war die zwölfte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Da die „Spring Series“ genannte FA Women’s Super League 2017 nicht mitgezählt wird gilt sie als elfte Saison. Es war die fünfte Austragung nach der Neuorganisation der vier obersten englischen Ligen im Frauenfußball. Sie wurde unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde am 3. September 2021 mit der Partie Manchester United gegen FC Reading gestartet und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Mai 2022. Die Meisterschaft wurde am 15. Spieltag durch ein torloses Remis zwischen Chelsea und Arsenal vorentschieden. Danach gewannen beide Mannschaften ihre restlichen Spiele. Mit einem Sieg gegen Chelsea wäre Arsenal Meister geworden. Am ersten Spieltag hatte Arsenal das Heimspiel gegen Chelsea mit 3:2 gewonnen, die einzige Niederlage kassierte Arsenal am 11. Spieltag beim späteren Absteiger  Birmingham City, für den das der einzige Heimsieg war. Der Abstieg entschied sich am vorletzten Spieltag, da Birmingham das Heimspiel gegen Chelsea mit 0:1 verlor, wogegen Aufsteiger Leicester zu einem torlosen Remis im Heimspiel gegen Reading kam, so dass sich die Mannschaft eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Tottenham am letzten Spieltag trotz des 1:0 Siegs von Birmingham bei Aston Villa leisten konnte. Für die Saison 2022/23 qualifizierte sich Liverpool als Meister der FA Women’s Championship 2021/22.

Wie in der Saison 2020/21 wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen. Hinzu kamen der Meister der FA Women′s Championship der Vorsaison, Leicester City . Abgestiegen war in der Vorsaison Bristol City.

Der Meister qualifizierte sich direkt, der Vizemeister und der Drittplatzierte für die Qualifikation der UEFA Women’s Champions League 2021/22. Die letztplatzierte Mannschaft stieg in die FA Women’s Championship 2022/23 ab.

Statistiken

Tabelle 

nach der Saison 2021/22:

nach der Saison 2020/21:

Kreuztabelle

Beste Torschützinnen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Zusammenfassung bei soccerway.com

2021/22
Fußballsaison 2021/22